Владимир Николаевич Страхов:
 Страхов, Владимир Николаевич (1883—1938) — русский священнослужитель.
 Страхов, Владимир Николаевич  (1932—2012) — советский геофизик, академик Российской академии наук.